Decatur County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Decatur County (Alabama)
 Decatur County (Georgia)
 Decatur County (Indiana)
 Decatur County (Iowa)
 Decatur County (Kansas)
 Decatur County (Tennessee)